El Campionat del món d'escacs de 1999 (versió FIDE) fou l'edició de 1999 del Campionat del món d'escacs, organitzada per la FIDE a Las Vegas, entre el 30 de juliol i el 28 d'agost, fent servir un sistema eliminatori de matxs curts similar al campionat de 1998.

El llavors campió regnant de la FIDE, Anatoli Kàrpov, no va participar-hi, en protesta pel fet de no tenir cap privilegi especial com a campió. Tampoc no hi va participar el millor jugador del món del moment, Garri Kaspàrov, llavors campió de la PCA, l'organització rival de la FIDE. Viswanathan Anand tampoc hi participà, ja que estava en aquell moment negociant per jugar un matx contra Kaspàrov pel seu títol. (Aquest matx mai es va arribar a celebrar).

Només tres jugadors dels quinze primers del món varen arribar als quarts de final, i a les semifinals molts dels favorits havien estat eliminats. Kaspàrov va anomenar tres dels quartfinalistes "turistes", potser intentant només destacar els resultats inesperats de les rondes anteriors, però el fet va causar certa controvèrsia.

Els dos finalistes foren el rus Aleksandr Khalifman i l'armeni Vladímir Akopian; el primer va guanyar per 3½ a 2½ i esdevingué el nou Campió del món de la FIDE.

Participants 

 , 2751
 , 2726
 , 2723
 , 2720
 , 2716
 , 2714
 , 2713
 , 2710
 , 2700
 , 2697
 , 2694
 , 2691
 , 2684
 , 2681
 , 2679
 , 2677
 , 2673
 , 2670
 , 2670
 , 2667
 , 2665
 , 2662
 , 2659
 , 2658
 , 2652
 , 2650
 , 2650
 , 2649
 , 2648
 , 2643
 , 2640
 , 2634
 , 2627
 , 2624
 , 2620
 , 2616
 , 2610
 , 2609
 , 2609
 , 2609
 , 2609
 , 2607
 , 2606
 , 2601
 , 2597
 , 2594
 , 2593
 , 2593
 , 2589
 , 2586
 , 2577
 , 2576
 , 2574
 , 2569
 , 2565
 , 2565
 , 2564
 , 2564
 , 2563
 , 2563
 , 2561
 , 2559
 , 2558
 , 2557
 , 2554
 , 2553
 , 2551
 , 2547
 , 2545
 , 2543
 , 2541
 , 2538
 , 2537
 , 2536
 , 2535
 , 2530
 , 2530
 , 2529
 , 2528
 , 2527
 , 2523
 , 2517
 , 2515
 , 2515
 , 2511
 , 2505
 , 2502
 , 2500
 , 2487
 , 2478
 , 2477
 , 2458
 , 2454
 , 2423
 , 2400
 , 2389
 , 2387
 , 2368
 , 2330
 , 2330

1 Morozèvitx, Kàrpov, Z. Polgar, i Velimirovic serien substituïts pels següents jugadors:
 
 
 
 

2 Hakki i Bagheri no van anar-hi per problemes de visat.

Resultats, rondes 1–4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Resultats, rondes 5–7

Final 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Final del Campionat del món de la FIDE de 1999
|-
! !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Punts
|-
| align=left |  || 2640
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½
|-
| align=left |  || 2616
|style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 3½
|}

Referències

Enllaços externs 
 
 Campionat al web de Mark Weeks
 USCF
 Playjava

1999
Escacs
Competicions d'escacs als Estats Units
Las Vegas
1999